Томаш Заборский (; ) — словацкий хоккеист, крайний нападающий клуба Немецкой хоккейной лиги «Швеннингер Уайлд Уингз». Воспитанник клуба «Дукла».

Карьера 
Крайний нападающий с левым хватом клюшки.

Выступал за
 ХК Дукла Тренчин — U18, U20, Словакия, 2003—06; провёл 171 встречу, забросил 119 шайб, сделал 73 голевых передачи.
  — OHL, 2006—08; провёл 127 игр, забросил 50 шайб и сделал 63 голевых передачи.
 Коннектикут Уэйл — AHL, 2007—09; провёл 10 матчей, забросил 1 шайбу, сделал 3 передачи.
 Charlotte Checkers — ECHL, 2008—09; провёл 28 игр, забросил 4 шайбы, сделал 8 передач.
 Dayton Bombers — ECHL, 2008—09; провел 19 игр, забросил 10 шайб, сделал 6 передач.
 Эссят — SM-liiga, 2009—2012; провёл 142 игры, забросил 67 шайб, сделал 51 голевую передачу.
В сезоне 2011/12 24-летний форвард выступал за финский «Эссят», набрав 59 (35+24) очков в 52 матчах, Томаш стал лучшим бомбардиром финской лиги, лучшим игроком регулярного чемпионата, получил Золотой шлем и вошёл в All-Star Team.

В 2012 году перешёл в ХК «Авангард» (Омская область, Россия). 16 октября 2013 года в результате обмена на Штефана Ружичку оказался в уфимском «Салавате Юлаеве»

Международная 
В составе сборной Словакии Томаш Заборский принимал участие в молодёжном чемпионате мира 2007 года, на котором словаки заняли лишь 8 место, а сам Заборский набрал 3 (1+2) очка в 6 проведённых матчах.

Достижения 
 Самый ценный игрок регулярного турнира чемпионата Финляндии 2012.
 Лучший игрок чемпионата Финляндии 2012.
 Лучший снайпер чемпионата Финляндии 2012.
 Член символической сборной чемпионата Финляндии 2012.
 Обладатель специально изготовленного омскими болельщиками золотого мини-шлема - награды за звание лучшего снайпера команды по итогам сезона 2012-2013.
 Участник матча звёзд КХЛ (2013).

Статистика 
 Последнее обновление: 26 июля 2014 года
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
2006-2007	 SAGINAW SPIRIT      OHL    59	  19   24  43  	18   6	 1   2	 3
2007-2008	 SAGINAW SPIRIT      OHL    68    31   39  70	42   4	 2   1   3
2007-2008	 HARTFORD WOLF PACK  AHL     2	   0	1   1	 0
2008-2009	 HARTFORD WOLF PACK  AHL     8     1	2   3    5
2008-2009	 CHARLOTTE CHECKERS ECHL    28	   4	8  12   14
2008-2009	 DAYTON BOMBERS     ECHL    19	  10	6  16	14
2009-2010	 ASSAT PORI      FINLAND    43	   9   17  26   76
2010-2011	 ASSAT PORI      FINLAND    47	  23   10  33    6   6	 0   0	 0
2011-2012	 ASSAT PORI      FINLAND    52	  35   24  59   41
2012-2013        Авангард (Омск)     КХЛ    52    21   20  41   18  12   2   2   4   6
2013-2014        Авангард (Омск)     КХЛ    14     4    3   7    2  --  --  --  --  --
2013-2014        Салават Юлаев (Уфа) КХЛ    31     8    5  13    4   7   1   0   1   4
--------------------------------------------------------------------------------------

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте eliteprospects.com 
 

Хоккейные нападающие
Хоккеисты Словакии
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты КХЛ
Игроки КХЛ, забивавшие 4 и более голов в одной игре
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки ХК «Поважска-Бистрица»
Игроки «Сагино Спирит»‏
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Шарлотт Чекерз» (ECHL)
Игроки «Дейтон Бомберз»
Игроки ХК «Эссят»
Игроки ХК «Авангард» Омск‏‏
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК ХИФК
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки ХК «Таппара»
Игроки ХК СайПа
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Швеннингер Уайлд Уингз»